Lithidiopsis är ett släkte av insekter. Lithidiopsis ingår i familjen Lithidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Lithidiopsis